Champfleury puede referirse a:

Apellido
Jules Champfleury

Topónimos
Dos localidades francesas:
 Champfleury (Aube)
 Champfleury (Marne)